Верховинка () — река в Зборовском районе Тернопольской области, Украина. Правый приток реки Серет (бассейн Днестра).

Берёт начало из источника на юго-западном склоне Товтровой гряды, протекает через село Мшанец и впадает в реку Серет возле села Вертелка. Длина реки 10 км, площадь бассейна 18 км².

Литература 
 

Притоки Серета
Реки Зборовского района